La NCAA Division I 2014 si è svolta dal 4 al 20 dicembre 2014: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la settima volta, la seconda consecutiva, alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Fase regionale ad Ames, IA

Premi individuali

Fase regionale a Louisville, KY

Premi individuali

Fase regionale a Seattle, WA

Premi individuali

Fase regionale ad Minneapolis, MN

Premi individuali

Final Four – Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City

Premi individuali
Al termine della finale viene assegnato il premio di Most Outstanding Player alla migliore giocatrice della finale e vengono elette le sei giocatrici che fanno parte dell'All-Tournament Team.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2014
NCAA Division I (pallavolo femminile)